Abdul Tetteh – calciatore ghanese
 Abednego Tetteh – calciatore ghanese
 Benjamin Tetteh – calciatore ghanese
 David Tetteh – calciatore ghanese
 Samuel Tetteh – calciatore ghanese